Steinling steht für:

 Steinling (Edelsfeld), ein Ortsteil von Edelsfeld in der Oberpfalz
 Steinling (Adelsgeschlecht), ein süddeutsches Adelsgeschlecht
 Schloss Steinling, abgegangenes Hofmarkschloss in Edelsfeld

Steinling ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Karl Christian von Steinling (1777–1851), General und Kriegsminister Großherzogtum Hessen
Friedrich Freiherr von Steinling (1835–1915), General der Kavallerie

Siehe auch:
 Steinlingalm, Alm bei Aschau im Chiemgau
 Steinlinger (Patrizier), Nürnberger Patrizierfamilie